(1940), vigneron ;
  (1960), archéologue ;
  (1931), biologiste ;
 , officier ;
 Rado Istenič (1915 - ?), coureur du combiné nordique ;
 Rudi Istenič (1971), joueur de football.